Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (Реєстр РЕЗ та ВП) 

Реєстр веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Посилання 
 
 
 

Державні реєстри України